Ра́да ( от  — совет):
 Ра́да () — орган народовластия, народное собрание, вече или парламент в различных славянских (и не только) государствах и странах:
 Американская народная рада угро-русинов
 Белорусская центральная рада
 Верховная рада Украины
 Главная русская рада
 Избранная Рада
 Переяславская рада
 Рада Белорусской Народной Республики
 Рада в Великом княжестве Литовском
 Сечевая рада
 Центральная Рада УНР
 и другие.

Другое 
 «Рада» — литературно-научный альманах в двух частях (1883 год, 1884 год), издававшийся в Киеве М. П. Старицким.
 «Рада» — эфирный и спутниковый телевизионный канал.
 Рада — город в Йемене
 Рада — река в Архангельской области, приток Лодьмы
 Рада — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги
 Рада — станционный посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области

Персоналии 
 Рада, Иосиф (1861—1936) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, испанский монах.
 Рада, Карел (род. 1971) — чехословацкий и чешский футболист.
 Рада, Петр (род. 1958) — чешский футболист и футбольный тренер, полузащитник.
 Рада, Родриго Хименес де (1170—1247) — испанский церковный и государственный деятель, полководец и историк, архиепископ Толедский.
 Рада, Эди (1922—1997) — австрийский фигурист-одиночник.
 Кастильо-и-Рада, Хосе Мария дель (1776—1833) — южноамериканский юрист и политик, один из основателей независимой Колумбии.

См. также 

 Рада-де-Аро
 Радха
 Тинг
 Витенагемот
 Вече
 Сейм
 Дума
 Советы
 Рада и Терновник